La Bague, film français de Louis Feuillade, sorti en 1909 ;
 La Bague, film français d’Alain Resnais, sorti en 1947 ;
 La Bague,  épisode de la série Hélène et les Garçons diffusé en 1994 ;
 La Bague, film français de Samy Brunett, sorti en 1997 ;
 La Bague (The Ring), premier épisode de la saison 13 de South Park diffusé en 2009.

Voir aussi